Crypsis (biologie), de capaciteit van een organisme om zich te kunnen verbergen voor anderen
Crypsis (geslacht), een geslacht uit de grassenfamilie (Poaceae)
Crypsis (dj), een Nederlandse hardstyle-dj